Jens Jensen est le nom de plusieurs personnes : 
  (1848-1922), peintre danois ;
 Jens Arnold Diderich Jensen (1849-1936), officier de marine danois et explorateur polaire ;
 Jens Jensen (1860-1951), architecte paysagiste dano-américain ;
 Jens Jensen (1865-1936), homme politique australien ;
 Jens Jensen (1890-1957), footballeur danois ;
 Jens Fink-Jensen (1956-), écrivain, poète, photographe et compositeur danois.